Nelsonův ostrov může být:

 Nelsonův ostrov (Antarktida) – ostrov u Antarktidy
 Nelsonův ostrov (Egypt) – ostrov v Egyptě